Forestville (Califòrnia)
 Forestville (Maryland)
 Forestville (Nova York)
 Forestville (Ohio)
 Forestville (Wisconsin)